Nikolaj Nikolow ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Nikolow-Zikow (* 1946), bulgarischer Maler und Dissident
 Nikolaj Nikolow (Leichtathlet) (* 1964), bulgarischer Stabhochspringer
 Nikolaj Nikolow (Schauspieler) (* 1964), bulgarischer Schauspieler
 Nikolaj Nikolow (Regisseur) (* 1974), bulgarischer Regisseur
 Nikolaj Nikolow (Mathematiker), Mathematiker 
 Nikolaj Nikolow (Fußballspieler) (* 1981), bulgarischer Fußballspieler
 Nikolaj Nikolow (Volleyballspieler) (* 1986), bulgarischer Volleyballspieler